Георгий Дмитриевич Барановский (1895—1977) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Дворянин Черниговской губернии.

В 1913 году окончил Петровский Полтавский кадетский корпус и поступил в Михайловское артиллерийское училище, по окончании ускоренного курса которого 1 декабря 1914 года был произведен в подпоручики. 26 апреля 1915 года переведен в 82-ю артиллерийскую бригаду, в составе которой и участвовал в Первой мировой войне. Пожалован Георгиевским оружием

Произведен в поручики 12 февраля 1916 года, в штабс-капитаны — 3 декабря того же года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России, во ВСЮР и Русской армии — капитан 4-го авиационного отряда. Был награждён орденом Св. Николая Чудотворца. Эвакуировался из Крыма на корабле «Сцегед». Произведен в подполковники.

В эмиграции в Италии. Скончался в 1977 году в Милане. Похоронен на Монументальном кладбище.

Награды 
 Георгиевское оружие (ВП 7.02.1916)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 16.04.1916)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 242, 2 августа 1921)

Источники 
 Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1912 г. по 1-е октября 1913 г. — Полтава. 1913. — С. 132.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 34.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Италии
Похороненные на Монументальном кладбище (Милан)
Участники Крымской эвакуации